Finn Nielsen er navnet på flere personer:
 Finn Nielsen (født 1937) – dansk skuespiller
 Finn Nielsen (atlet) (født 1966) – dansk atlet
 Finn Nielsen (fodboldspiller) (født 1946) – dansk fodboldspiller
 Finn Nielsen (landshøvding) (1913-1995) – landshøvding i Grønland
 Finn Reske-Nielsen (født 1950) – dansk diplomat
 Finn Sivert Nielsen (født 1955) – norsk antropolog